Amerikai Egyesült Államok
Uz, település Kentucky államban

 Franciaország
Uz, település Hautes-Pyrénées megyében

 Románia
Úz, folyó Romániában, részben Erdélyben, részben Moldvában